Victor Borge
 Borge (Norvegia), località della Norvegia
 Børge, nome norvegese
 Börge, nome svedese
 El Borge, comune spagnolo